

Toponyme 

 Sentous est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Patronyme

 Nicolas Sentous (1980-), est un joueur de rugby à XV français.

Dérivé 
 Garnier et Sentou, un duo d'humoristes français.
Patronyme français